Runaway Mine Train (Six Flags Over Texas), een achtbaan in Six Flags Over Texas die eerder bekend was onder de naam Mine Train
Mine Train (Slagharen), een achtbaan in Attractiepark Slagharen
Mine Train (Ocean Park Hong Kong), een achtbaan in Ocean Park Hong Kong
Mijntreinachtbaan, een achtbaantype